

Калініна — селище, Ковилкінський район, Мордовія

Калініна — колишня назва села Калинівка (Дніпропетровська область, Криворізький район)
 Калініна — колишня назва селища Калинівка (Донецька область, Бахмутський район)
 Калініна — колишня назва селища Манжиків Кут (Донецька область, Старобешівський район)
 Калініна — колишня назва селища Калинівка (Запорізька область, Оріхівський район)

 Калініна Ангеліна Сергіївна (1997) — українська тенісистка, переможець юнацьких Олімпійських ігор у парному розряді.
 Калініна Владислава (* 1980) — українська шахістка. Міжнародний майстер ФІДЕ.
 Калініна Ганна Георгіївна (1979) — українська яхтсменка, срібний призер Олімпійських ігор.
 Калініна Ольга Ігорівна (1988) — казахська борчиня вільного стилю та пляжна борчиня, бронзова призерка чемпіонату Азії з вільної боротьби, триразова чемпіонка світу з пляжної боротьби, чемпіонка Азійських пляжних ігор.
 Калініна Яна Миколаївна (1994) — українська футболістка. Майстер спорту України.

Див. також 
 Калінін

Жіночі форми прізвищ